Дмитриева, Евгения:
 Дмитриева, Евгения Михайловна (род. 1990) — российская конькобежка.
 Дмитриева, Евгения Олеговна (род. 1972) — российская актриса.